

Cinema 
Agente 007 - Vivi e lascia morire (Live and Let Die) –  film di James Bond basato sul romanzo di Ian Fleming

Letteratura 
Vivi e lascia morire (Live and Let Die) – romanzo di Ian Fleming

Musica 
Live and Let Die – colonna sonora del film Agente 007 – Vivi e lascia morire
Live and Let Die – singolo dei Wings del 1973, coverizzato dai Guns N' Roses nel 1991
Live and Let Die – album di Kool G Rap e DJ Polo del 1992

Videogiochi 
Live and Let Die – videogioco di James Bond basato sul film